Bacteroides fragilis, een bacterie
 Baliochila fragilis, een vlinder
 Bathythrix fragilis, een insect